William Roberts – velocista britannico
 William Roberts – giocatore di football americano statunitense
 William Roberts – ciclista britannico